Сиуда — фамилия:

 Сиуда, Пётр Петрович (1937—1990) — российский политик, анархо-синдикалист.
 Сиуда, Илья Петрович (1914—1992) — советский учёный-энергетик, доктор технических наук, профессор.